Малая Бекшанка — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Алмажурка (приток Козаихи) в 33 километрах к югу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 139 километров.

Часовой пояс

История 
До XX века носило название Казаиха.

До 2005 года входило в состав ныне упразднённого Новобекшанского сельсовета.

С 2010 года в районе опустевшего села строится и развивается поселение родовых поместий «Колыбель».

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 58 дворов, проживало 336 жителей (русские). В 1926 году было 71 домохозяйство, 381 человек. Население в 1996 году — 25 человек. В 2002 году в селе проживало 18 человек, преимущественно русские (83%).

По данным за январь 2018 года, в районе села в поселении родовых поместий «Колыбель» проживает 15 семей, 53 человека.

Инфраструктура 
По официальным данным, в селе располагается всего одна улица (Центральная), однако, поселенцы родовых поместий «Колыбель» выделяют ещё три переулка: Родниковый, Кленовый и Родной.

Достопримечательности 

 Озеро Светлое с лесными кварталами с преобладанием вахты трехлистной (с реликтовыми лесами).

Примечания

Литература 
 
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»
 Официальная группа VK поселения родовых поместий «Колыбель»

Населённые пункты Барышского района